Ana Ogrska je bila hčerka ogrskega kralja Béle IV. in njegove žene Marije Laskarine, * 1226, † verjetno okoli 1274.

Družina
Ana je bila tretja od desetih otrok svojih staršev. Bila je sestra treh svetnic – Kinge, Margarete in blažene Jolente. Med njenimi sorojenci sta bila tudi kralj Štefan V. Ogrski in bavarska vojvodinja Elizabeta.

Stara starša po očetovi strani sta bila Andrej II. Ogrski in Gertruda Meranijska, sestra Neže Meranijske.

Stara starša po materini strani sta bila cesar Nikejskega cesarstva Teodor I. Laskaris in Ana Komnena Angelina, hčerka bizantinskega cesarja Alekseja III. Angela.

Poroka
Leta 1243 se je poročila z Rostislavom Mihajlovičem, ki ni mogel utrditi svoje oblasti v Haliču in je odšel na dvor Béle IV., kjer se je poročil z Ano. Ana je bila vedno očetova ljubljenka in je imela vedno velik vpliv nanj. Mihael je po svojem tastu nasledil njegov del Bosne. Ko je Béla IV. poskrbel za svoje vnuke, je Slavonijo, Dalmacijo in Hrvaško, ki je bila dediščina bodočega kralja Štefana V., prenesel na svojega mlajšega sina Bélo.

Štefan je bil besen in se je takoj uprl očetu. Med vojno, ki je sledila, sta Ana in njen sin Béla stopila na očetovo stran. Anin oče in brat sta 5. decembra 1262 sklenila mir in razdelila Ogrsko kraljestvo. Štefan je kot "mlajši kralj" dobil ozemlje vzhodno od Donave. Po sklenitvi miru je Štefan V. pridobil posesti, ki so  jih v vzhodnih delih kraljestva podedovali Anini sinovi, med njimi posesti v grofiji Bereg in grad Füzér. Ana je pri papežu Urbanu IV. vložila uradno pritožbo proti svojemu bratu, vendar ji "mlajši kralj" njenih posesti ni vrnil.

Ana je odšla živet na kraljevi dvor svojega zeta na Češkem. Kralj Otokar II. se je leta 1261 poročil z Anino hčerko Kunigundo, ki je postala mati Venčeslava II. Anin mož je umrl leta 1262, zanjo pa ni znano kdaj, verjetno okoli leta 1274.

Otroci
Ana in Rostislav Mihajlovič sta imela šest otrok:
  Bélo (ok. 1243 – november 1272), vojvodo Mačve
 Mihaela  (pred 1245 – 1271), vojvodo Bosne
 hčerko z neznanim imenom (morda Ana). poročeno z bolgarskim carjem Mihaelom I. Asenom in nato z bolgarskim carjem Kolomanom II. Asenom
 Kunigundo (1245 – 9. September 1285), poročeno s češkim kraljem Otokarjem II. in  drugič z Zavišem Falkenstein-Rosenberškim
 Grifino (? – 26. maj 1303/1309), veliko kneginjo-ženo, poročeno s knezom Lešekom II. Krakovskim
 Margareto, nuno

Predniki

Sklici

Rojeni leta 1226
Umrli v 13. stoletju
Vladarji v 13. stoletju
Arpadovci